Comitatul Paulding (în original, Paulding County, conform numelui unui cunoscut patriot din timpul Revoluției americane, John Paulding (1758 – 1818, originar din statul ), este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Paulding, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Paulding, statul  (Formate OH -- Categorie și format)

Vezi și 

 Paulding (dezambiguizare)
 Paul (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii